Pran Buri oder Pranburi steht für:

 Amphoe Pran Buri, Landkreis in der Provinz Prachuap Khiri Khan, Thailand
 Pran Buri (Stadt), Stadt im Landkreis Pran Buri
 Mae Nam Pran Buri, Fluss durch den Landkreis Pranburi
 Waldschutzgebiet Pran Buri, Waldschutzgebiet an der Mündung des Flusses Pranburi